Carone di Lampsaco (480-477 a.C. circa - metà del V secolo a.C.) – storico e logografo greco antico
Carone di Magnesia (fl. III secolo a.C.) – ingegnere greco antico
Caterina Carone (1982)  – regista e sceneggiatrice italiana
Fabio Carone (1974) – artista marziale italiano
Felipe Carone (1920-1995) – attore brasiliano
Pierdavide Carone ( 1988) – cantautore italiano

pt:Carone